Dirnböck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz de Paula Dirnböck, österreichischer Politiker und Bürgermeister von Graz (1799–1810), auch andere Schreibweisen wie Dirnpöck, Diernböck oder Diernbök bekannt; siehe Franz de Paula Edler von Dirnpöck 
 Jakob Dirnböck (1809–1861), österreichischer Buchhändler, Herausgeber, Verleger und Schriftsteller; bekannt für das Dachsteinlied
 Jakob Dirnböck (Wien), österreichischer Verleger
 Jenny Dirnböck-Schulz (1850–1918), österreichische Schriftstellerin, Lyrikerin und Journalistin
 Herwig Dirnböck (* 1935), österreichische Kanute und Schriftsteller
 Roman Dirnböck (* 1967), österreichischer Bergsteiger und Kletterer